Oh, OH u Oh! puede referirse a:
 Grupo hidroxilo (-OH), grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno.
 Hidróxido (OH-), anión formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno.
 Interjección que sirve para expresar asombro, admiración.
 Oh! álbum de estudio del grupo Girls' Generation que fue lanzado en el 2010.
 Ohio, estado de los Estados Unidos, por su abreviatura postal.
 Mercedes-Benz OH, modelo de automóvil.
 Orden hospitalaria.